Proclus ist ein junger Einschlagkrater auf dem Mond westlich des Mare Crisium an der Ostgrenze des Palus Somni. Er liegt südlich des terrassierten Kraters Macrobius und westnordwestlich des gefluteten Kraters Yerkes. Zwischen Proclus und Yerkes liegen die Olivium und Lavinium genannten Vorgebirge.

Der Kraterrand hat eine polygonale, an ein Fünfeck erinnernde Form und erhebt sich nicht besonders über das umliegende Terrain. Der Krater hat eine hohe Albedo, die sonst nur vom Krater Aristarchus übertroffen wird.

Der Krater hat ein beachtliches Strahlensystem, das sich über 600 Kilometer fortsetzt. Das System ist asymmetrisch, wobei die größten  Strahlen nach Nordwesten, Nordnordosten und Nordosten weisen. In einem Bogen im Südwesten finden sich keine ausgeworfenen Einschlagstrümmer, was auf einen niedrigen Einschlagswinkel hindeutet.

Weblinks 
 
 SkyTrip: Proclus